Osoby o tym nazwisku:
 Maria Krzysztof Byrski – polski orientalista, nauczyciel akademicki, ambasador 
 Tadeusz Byrski – polski reżyser teatralny
 Wincenty Byrski – polski poeta i tłumacz poezji niemieckiej, działacz polityczny
 Wojciech Byrski – polski autor tekstów piosenek, kompozytor, producent muzyczny